Baltschun ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Baltschun (* 1978), deutscher Filmeditor
 Boris Baltschun (* 1974), deutscher Musiker